

Фамилия 
 Кипра, Андрей Михайлович (род. 1976) — белорусский футболист и тренер.
 Кипра, Даниил Андреевич (род. 2001) — белорусский футболист.

Населённые пункты 
 Кипра — село в Болгарии в Варненской области.